Heinz Leitermann ist der Name folgender Personen:

* Heinz Leitermann (Kunsthistoriker) (1908–1979), deutscher Kunsthistoriker, Zeichner und Hochschullehrer
 Heinz Leitermann (Fotograf) (1931–2016), deutscher Fotograf, Fotojournalist und Filmemacher